Front narodowy lub front narodu – partie i organizacje

 Front Narodowy – francuska, nacjonalistyczna partia polityczna
 Front Narodowy (Albania)
 Front Narodowy Czechów i Słowaków
 Front Narodowy (Libia)
 Front Narodowy (Szwajcaria)
 Bułgarski Front Narodowy
 Polski Front Narodowy
 Zjednoczony Front Narodowy Kambodży

Zobacz też:
 Front Jedności Narodu